"Litta" pode ser:
 Orio Litta, comuna italiana da Lombardia
 Casale Litta, comuna italiana da Lombardia
 Madona Litta, pintura

Ver também
 Lita

Desambiguações de topônimos